Корнійчук Олексій Олександрович — полковник Служби безпеки України, Начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки.

Життєпис 
13 грудня 2019 року призначений на посаду Начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Примітки 

Керівники органів контррозвідки України